Aristocles of Aristokles kan betrekking hebben op:
Plato's werkelijke naam.
Aristocles (beeldhouwer), Oud-Grieks beeldhouwer uit de 6e eeuw v.Chr.
Aristocles (politicus), archont van Athene eind 7e eeuw v. Chr.
Aristocles (legerleider), legerleider uit de Peloponnesische oorlog (eind 5e eeuw v. Chr.)